|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Literatur

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Alfter

Weblinks 

Alfter
!
